Soceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Soceni (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Soceni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj